La classe Audacious peut faire référence à deux classes de navires de la Royal Navy :
 la classe Audacious, une classe de cuirassés construits à la fin du  ;
 la classe Audacious, une classe de porte-avions construits au Royaume-Uni durant les années 1940.

Audacious